Pestxanka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Pestxanka (Rtísxevo), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Pestxanka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia